Lemintina cuvieri är en ringmaskart som beskrevs av Risso 1826. Lemintina cuvieri ingår i släktet Lemintina och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cuvieri